Статус-кво () — многозначное слово:
 Статус-кво — юридический термин, дословно означающий «возврат к исходному состоянию».
 Status Quo — британская рок-группа.
 Status quo (или Status quo ante) — одно из религиозных течений венгерского еврейства наряду с к ортодоксами и неологами.

См. также 
 Статус
 Отклонение в сторону статус-кво — когнитивное искажение.